Прелука () — село в Румунії, у повіті Алба. Входить до складу комуни Скерішоара.
 Прелука () — село в Румунії, у повіті Нямц. Входить до складу комуни Пингераць.
 Прелука () — село в Румунії, у повіті Харгіта. Входить до складу комуни Гелеуцаш.

Див. також 
 Прелука-Веке
 Прелука-Ноуе